Дэвис, Скотт:
 Дэвис, Скотт (род. 1961) — американский прыгун с шестом, призёр Панамериканских игр.
 Дэвис, Скотт (род. 1962) — американский теннисист, бывшая вторая ракетка мира в парном разряде.
  (род. 1972) — американский фигурист, чемпион США среди мужчин.
  (род. 1979) — австралийский велогонщик.
 Дэвис, Скотт (род. 1995) — британский велогонщик.